Dongshan (东山, pinyin Dōngshān)är kinesiska och betyder "Östra berget". Det kankan syfta på följande platser i Kina:

Dongshan, Hegang  (Dongshan Qu) – stadsdistrikt  i Heilongjiang
Dongshan, Zhangzhou (Dongshan Xian) – härad i Fujian

Dongshan (socken i Kina, Shanxi)
Dongshan (socken i Kina, Jiangxi)
Dongshan (socken i Kina, Guangxi, lat 24,23, long 107,53)
Dongshan (socken i Kina, Guangxi, lat 25,82, long 111,29)
Dongshan (köping i Kina, Zhejiang)
Dongshan (socken i Kina, Anhui)
Dongshan (socken i Kina, Chongqing)
Dongshan (socken i Kina, Inre Mongoliet)
Dongshan (köping i Kina, Hunan, lat 29,62, long 112,77)
Dongshan (socken i Kina, Hunan, lat 26,60, long 109,90)
Dongshan (socken i Kina, Hunan, lat 28,16, long 111,89)
Dongshan (köping i Kina, Yunnan, lat 26,11, long 104,26)
Dongshan (köping i Kina, Yunnan, lat 25,26, long 104,06)
Dongshan (socken i Kina, Shandong)
Dongshan (socken i Kina, Sichuan, lat 27,37, long 102,59)
Dongshan (socken i Kina, Sichuan, lat 31,79, long 107,28)
Dongshan (köping i Kina, Sichuan, lat 30,20, long 105,11)
Dongshan (köpinghuvudort i Kina, Jiangsu Sheng, lat 31,08, long 120,40)
Dongshan (häradshuvudort i Kina, Jiangxi Sheng, lat 25,79, long 114,54)
Dongshan (köpinghuvudort i Kina, Hainan Sheng, lat 19,75, long 110,23)
Dongshan (sockenhuvudort i Kina, Guangdong Sheng, lat 21,67, long 110,65)